Bernhard III av Sachsen-Meiningen, Bernhard Friedrich Wilhelm Albrecht Georg, född 1 april 1851 i Meiningen, död där 16 januari 1928, regerande hertig av Sachsen-Meiningen och general i den preussiska armén. Han var regerande hertig från 1914 och abdikerade i november 1918. 

Bernhard III var den siste regerande hertigen av Sachsen-Meiningen, som efter abdikationen år 1920 uppgick i Thüringen.

Biografi 
Bernhard III var son till Georg II av Sachsen-Meiningen och Charlotte av Preussen (1831–1855).

Från 1860 sköttes Bernhards undervisning av Wilhelm Roßmann, som senare blev professor i konsthistoria. 1869 började Bernhard studera vid Heidelbergs universitet. Under fransk-tyska kriget 1870-1871 deltog han som ordonnansofficer och fortsatte därefter sina studier i Leipzig. Från 1873 var han verksam som officer i trupptjänst. 1905 befordrades han till generalöverste och blev generalinspektör för 2:a arméinspektionen, som ansvarade för mellersta Tyskland. 1909 befordrades han till generalfältmarskalk och 1912 lämnade han den militära banan.

Familj 
Han gifte sig 1878 med sin syssling Charlotte av Preussen (1860–1919), äldsta dotter till Fredrik III och Viktoria av Storbritannien och syster till Vilhelm II. Det var ett konvenansäktenskap som resulterade i vad plikten krävde, men sedan levde mestadels makarna på skilda håll. 

De fick ett barn: Feodora (1879–1945), som 1898 gifte sig med Heinrich XXX av Reuß zu Köstritz (1864–1939).

Antavla

Referenser

Externa länkar 

Huset Wettin
Födda 1851
Avlidna 1928
Män
Hertigar av Sachsen
Personer från Meiningen
Tyska generaler
Mottagare av Serafimerorden